Руслан Караев:
 Караев, Руслан Гаджиевич (род. 1960) — советский борец вольного стиля.
 Караев, Руслан Савельевич (род. 1983) — российский кикбоксер.